Михаил Якушев:
 Якушев, Михаил Васильевич (1896—1943) — советский работник.
 Якушев, Михаил Иванович (1922—2005) — командир роты, взял в плен главнокомандующего РОА генерала Власова.